Иску́сственная рокиро́вка — перемещение в несколько ходов короля и соответствующей ладьи на поля, которые они бы заняли при рокировке, выполненной обычным способом. Цель искусственной рокировки, так же, как и обычной, — максимальная защита короля.

Этот стратегический приём применяется:
 добровольно — король не утратил право совершить обычную рокировку, однако делает искусственную по определённым причинам. Например, при необходимости присутствия ладьи на линии «h» для надёжной защиты позиции короля.
 принуждённо — шахом или косвенными угрозами противник заставляет пойти королём, тем самым утрачивается возможность совершения обычной рокировки.

Пример

В партии Ульман — Ларсен
 чёрные были вынуждены применить искусственную рокировку (см. диаграмму):

 14... Крe7  15. O–O Фb6

Перед тем как провести манёвр королём, чёрные освобождают место для ладьи h8, попутно активизируя своего ферзя.

 16. Сd3 h6

А также делают профилактику от возможной попытки белых провести атаку на королевском фланге. 17. Фe2 Лhd8 
' 18. Сd2 Крf8

Через несколько ходов чёрные сделают ход Крg8 и искусственная рокировка будет полностью завершена.

 См. также 
 Рокировка

 Примечания 

 Литература 
 Зелепукин Н. П.'' Словарь шахматной композиции. — Здоров'я. — К.: 1982. — С. 63

Ссылки 
 А. Терёхин 50 стратегических приёмов

Шахматная стратегия